Bieg na 30 km mężczyzn techniką dowolną podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2002 w Salt Lake City został przeprowadzony 9 lutego. Zawody odbywały się na trasach w Soldier Hollow, a przystąpiło do nich 78 zawodników z 31 państw. Mistrzem olimpijskim w tej konkurencji został Austriak Christian Hoffmann. Po igrzyskach w 2002 roku konkurencja ta wypadła z programu olimpijskiego.

Pierwszy na mecie Johann Mühlegg, startujący w barwach Hiszpanii został zdyskwalifikowany i pozbawiony medalu po tym jak w jego krwi wykryto środki dopingujące. W 2003 roku oficjalnie anulowano wszystkie wyniki Mühlegga z igrzysk w Salt Lake City i odebrano mu medale. Testów antydopingowych nie przeszedł także Austriak Achim Walcher, który zajął 44. miejsce.

Wyniki

Przypisy

Bibliografia 
  

Biegi narciarskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2002